NEP eller Nep kan syfta på:

 Ny ekonomisk politik – En ekonomisk politik i Sovjetunionen under 1920-talet
 NEP – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Nepal
 Nitzer Ebb Production - ett estetiskt helhetskoncept använt av synthduon Nitzer Ebb
 Nep (mytologi) – en av Odens söner.
 Nép-sziget – en ö i Ungern
 Nepstadion – en tidigare arean i Budapest, Ungern